Татьяна, Кудрявцева:
 Кудрявцева, Татьяна Алексеевна (1920—2013) — советский и российский художественный переводчик с английского языка, член Союза писателей СССР.
 Кудрявцева, Татьяна Владимировна (род. 1960) — российский историк.
 Кудрявцева, Татьяна Сергеевна (род. 1953) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации.